Ушаков, Дмитрий (в монашестве Дионисий; ум. 1721) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вятский и Великопермский.
 Ушаков, Дмитрий Андреевич (1919—2011) — Герой Советского Союза, командир инженерно-сапёрного батальона.
 Ушаков, Дмитрий Аркадьевич (род. 1988) — российский гимнаст, член сборной России по прыжкам на батуте.
 Ушаков, Дмитрий Викторович (род. 1964) — российский психолог, член-корреспондент РАН.
 Ушаков, Дмитрий Владимирович (род. 1980) — депутат Государственной думы, вице-губернатор Омской области.
 Ушаков, Дмитрий Миронович (1741—1816) — русский художник.
 Ушаков, Дмитрий Николаевич (1873—1942) — филолог, редактор и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка.